El Rally Cataluña de 2019, oficialmente 55. RallyRACC Catalunya - Costa Daurada, fue la 55.ª edición y la decimotercera ronda de la temporada 2019 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 24 al 27 de octubre y contó con un itinerario de diecisiete tramos sobre tierra y asfalto que sumaban un total de 325,56 km cronometrados. Fue también la decimotercera ronda de los campeonatos WRC 2 y WRC 2 Pro.

Un total de sesenta y un pilotos se inscribieron en la prueba destacando los pilotos oficiales de Citroën (Sébastien Ogier, Esapekka Lappi), Ford (Teemu Suninen, Elfyn Evans), Hyundai (Thierry Neuville, Dani Sordo y Sébastien Loeb) y Toyota (Ott Tänak, Jari-Matti Latvala y Kris Meeke). En la categoría WRC 2 Pro se encontraban Gus Greensmith (Ford), Mads Østberg (Citroën), Jan Kopecký y Kalle Rovanperä (Škoda) mientras que en WRC 2 participaron diecisiete pilotos. También tomaron parte quince pilotos en la Peugeot Rally Cup Ibérica y seis en la Beca Júnior R2 RFEdA aunque estas dos copas solo tomarían parte en la primera jornada del rally, del primer al sexto tramo.

Lista de inscriptos

Resultados

Itinerario

Power stage 

El power stage fue una etapa de 20.72 km al final del rally. Se otorgaron puntos adicionales del Campeonato Mundial a los cinco más rápidos.

Clasificación final

Clasificaciones tras el rally 

Campeonato de pilotos

Campeonato de constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Rally de España - Sitio web oficial

2019
Deporte en España en 2019
Temporada 2019 del Campeonato Mundial de Rally